Hangin' Tough – album di Waylon Jennings del 1987
 Hangin' Tough – album dei New Kids on the Block del 1988
 Hangin' Tough – singolo dei New Kids on the Block del 1989